Równość (matematyka)
 Równość (polityka i socjologia)
 XIX-wieczny periodyk socjalistyczny
 Równość (czasopismo PPSD)